Tscherwow ist der Name folgender Personen:
 Wadim Tscherwow (1930–2000), ukrainischer Cellist

Siehe auch:
 Chervov Peak, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika